Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1935 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 5 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evelyn Dearman et Nancy Lyle battent Louise Bickerton et Nell Hall Hopman en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1935
Australie Double dames
1935 en Australie